C17H21NO3 – formula molecolare dell'etodolac
C17H21NO3 – formula molecolare della galantamina
C17H21NO3 – formula molecolare della ritodrina

Formule molecolari